Vurmat  je ime več naselij v Sloveniji:

 Vurmat, Podvelka
 Vurmat, Selnica ob Dravi

naselja v Sloveniji